Aymon (ou Aimon) de Savoie peut faire référence au sein de la maison de Savoie :
 Aymon de Savoie († 1044), évêque de Belley (1034-1044), fils d'Amédée  de Savoie ;
 Aymon de Savoie († 1053-54), Prince-évêque de Sion, fils du comte Humbert ;
 Aymon de Savoie († 1238 ou 1242), seigneur du Chablais, fils du comte Thomas  ;
 Aymon de Savoie (1329–1343),  comte de Savoie (1329-1343) ;

Nom porté également, par la branche  cadette des Savoie-Aoste :
 Aymon de Savoie-Aoste (1900-1948), duc de Spolète et quatrième duc d’Aoste, proclamé roi de l'État indépendant de Croatie sous le nom de Tomislav II ;
 Aimon de Savoie-Aoste (en italien Aimone di Savoia-Aosta) (1967), « duc des Pouilles »

Maison de Savoie